Парк Хилс има више значења:
 Парк Хилс (Кентаки)
 Парк Хилс (Мисури)